Grotelüschen ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Grotelüschen (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Frank Grotelüschen (* 1962), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Simon Grotelüschen (* 1986), deutscher Lasersegler